Desa Wonokerso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonokerso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 110,20), 
 Desa Wonokerso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 111,03), 
 Desa Wonokerso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,80), 
 Desa Wonokerso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,04, long 109,90), 
 Desa Wonokerso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar